

События 
 Консулы империи Гай Аврелий Валерий Диоклетиан и имп. Галерий, консулы Рима имп. Максенций и Марк Валерий Ромул.
 Максимиан попытался лишить власти Максенция, но неудачно. Максимиан уехал в Галлию, а затем, не найдя поддержки у Константина, на восток. Совет в Карнунте Диоклетиана и Галерия. 11 ноября — Максимиан отстранён, Лициний назначен августом и получает Рецию и Паннонию, цезарями стали Константин, Максимин Даза и Максенций. Но Константин продолжает именовать себя августом. Максенций управляет Италией и Африкой.
 Лициний становится римским императором (правил до 324).
 308—324 — Император Рима Лициний, Валерий Лициниан (ок.265-325).
 Папой Римским становится Марцелл I.
 308—309 — Папа св. Марцелл I.
 Пахомий принимает христианство и становится отшельником.
 Корейцы отняли у Китая Ляодун.
 Набег хуннов на Лоян. Лю Юань провозглашает себя императором.
 308—310 — Император Хань Лю Юань.

Скончались 
 Клеоник Амасийский

См. также